Kolumadulu Atoll kan syfta på:
 Kolhumaduluatollen, atoll i Maldiverna
 Thaa Atoll, administrativ atoll i Maldiverna som omfattar Kolhumaduluatollen